Cieki w Polsce
 Potok Czarny – potok, dopływ Roztoki
 Potok Czarny – potok, dopływ Białej Wisełki
 Potok Czarny – potok, dopływ Kalnej

 Potok Czarny – wieś na Ukrainie

Przypisy